Gyrocarisa är ett släkte av nattsländor. Gyrocarisa ingår i familjen Petrothrincidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Gyrocarisa